Штрук:

 Штрук, Герман (1876—1944) — немецкий и израильский художник, график и литограф.
 Штрук, Петер (1943—2012) — немецкий государственный деятель.